Константин Юдин: Юдин, Константин Александрович (1874—1933) — доктор медицины, врач-офтальмолог, профессор.
 Юдин, Константин Алексеевич (1912—1980) — советский орнитолог.
 Юдин, Константин Константинович (1896—1957) — советский кинорежиссёр и сценарист.